Michał Józef Römer 1778-1853 – polityk, pisarz
 Michał Pius Römer 1880-1945 – litewski prawnik
 Edward Jan Römer 1796-1878 – działacz społeczny
 Alfred Izydor Römer 1832-1897 – malarz
 Edward Mateusz Jan Römer 1848-1900 – malarz
 Rimae Römer – grupa rowów na powierzchni Księżyca
 (2897) Ole Römer – planetoida z pasa głównego asteroid
 Römer – historyczny ratusz przy Römerberg (Frankfurt nad Menem)

Zobacz też:
 Romer
 Kopalnia Węgla Kamiennego Rymer